El término La noria puede referirse a:

 La noria (programa de televisión), un programa de entrevistas de España.

El término La Noria puede referirse a:

 Puente de la Noria, un puente de trascendencia en Argentina.
 Revolución de La Noria, un movimiento dirigido por el General mexicano Porfirio Díaz en 1871.
 La Noria (estación), una estación del Tren Ligero en la Ciudad de México.
 Estación La Noria, ubicada en el paraje homónimo de la Provincia de Buenos Aires..
 La Noria, paraje de la Provincia de Buenos Aires.
La Noria, antiguo pueblo salitrero de Chile, fundado en 1826.
 La Noria, un barrio de Málaga, España.
 La Noria, campos de entrenamiento del equipo de fútbol Cruz Azul en la México, D. F., México
 La Noria, poblado y sindicatura perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa
 Miguel Alemán (La Noria), localidad del municipio de Bácum, Sonora.